Robertsonidra är ett släkte av mossdjur. Robertsonidra ingår i familjen Robertsonidridae. 

Robertsonidra är enda släktet i familjen Robertsonidridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Robertsonidra